

Divers
 13 février : Lancement de la poupée Barbie (Barbie Millicent Roberts), créée par Ruth Handler, fondatrice de Mattel Creations, et son époux.
 18 mars : À Valence (Espagne), alternative de Francisco Lopez Romero dit « Curro Romero », matador espagnol.

Archéologie
 10 mai : Des archéologues retrouvent le jardin de Néron à Rome.
 18 juillet : Des ouvriers du Pirée (port maritime d'Athènes) découvrent trois statues du , les plus anciennes statues de bronze jamais découvertes.

Beaux-Arts
 6 mai : Le tableau d'une jeune fille hollandaise par Pablo Picasso est vendu 154 000 $ à Londres. C'est la somme la plus élevée jamais versée pour une œuvre d'un peintre vivant.
 21 octobre : Le nouveau musée Guggenheim, de l'architecte Frank Lloyd Wright est ouvert au public à New York.

Danse
 Alvin Ailey crée la compagnie Alvin Ailey American Dance Theater, une référence mondiale en matière de danse contemporaine.

Cinéma

Littérature & Théâtre

Musiques et spectacles

Radio & Télévision

 19 octobre : Salut les copains, émission sur Europe 1 animée par Daniel Filipacchi.

 L'architecte français Henry Bernard dirige les travaux de la Maison de la radio à Paris, jusqu'en 1963.

Voir aussi 
Arts et cultures en 1960

1959